Комісія НАТО-Україна створена у 1997 року, відповідає за прийняття рішень, розвиток відносин між НАТО і Україною, і управління діяльністю зі співробітництва.

Комісія НАТО-Україна 
Комісія НАТО-Україна, є форумом для консультацій між членами НАТО і Україною з питань безпеки, що становлять обопільний інтерес.

Комісія НАТО-Україна була створена відповідно до Хартії про особливе партнерство НАТО-Україна, підписаної главами держав та урядів України та країн НАТО 9 липня 1997 в Мадриді.

Комісія покликана забезпечувати належне застосування положень Хартії, проводити оцінку розвитку відносин між НАТО і Україною, аналізувати і планувати майбутню діяльність, а також давати рекомендації щодо поліпшення або подальшого розвитку співробітництва.

Учасники 
У Комісії представлені всі країни-учасниці НАТО і Україна. Цей орган проводить засідання на регулярній основі на рівні послів і військових представників, а також періодичні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони та начальників штабів, і іноді — зустрічі в верхах.

Засідання Комісії НАТО-Україна на вищому рівні організуються Політичним комітетом у форматі Комісії НАТО-Україна, який виконує функцію форуму для обміну думками з питань політики і безпеки, що становлять спільний інтерес, а також відповідає за підготовку та оцінку програм співпраці між НАТО і Україною.

Робота Комісії НАТО-Україна 
Комісія НАТО-Україна є форумом для консультацій між країнами-учасницями НАТО та Україною з таких питань безпеки, що становлять спільний інтерес, як ситуація в Афганістані, на Балканах, в Іраку, боротьба проти тероризму, заморожені конфлікти, а також іншим регіональним проблемам.

У грудні 2008 року міністри закордонних справ країн-учасниць НАТО прийняли рішення про подальше зміцнення роботи по лінії Комісії НАТО-Україна шляхом розробки Щорічної національної програми. Така програма, яка буде складена в остаточному варіанті навесні 2009, прийде на зміну щорічних цільових планів, на основі яких проходило співпрацю НАТО-Україна з моменту затвердження Плану дій НАТО-Україна у 2002 р.

Комісія здійснює перегляд діяльності по співробітництву, який здійснюють a по лінії участі України в програмі «Партнерство заради миру», а також у військовій сфері в рамках Військового Комітету та відповідно до щорічних робочими планами України.

Під егідою Комісії НАТО-Україна були створені спільні робочі групи, покликані поглиблювати співпрацю за такими напрямками, як реформа оборони та сектору безпеки, озброєння, економічна безпека, наукові дослідження та захист навколишнього середовища.

Посилання 
 Комиссия НАТО–Украина  
 Накануне заседания комиссии Украина-НАТО генсек альянса посетит Украину  

Відносини України з НАТО